Олександрівська селищна рада — Донецька область, Мар'їнський район
 Олександрівська селищна рада — Донецька область, Олександрівський район
 Олександрівська селищна рада — Кіровоградська область, Олександрівський район
 Олександрівська селищна рада — Миколаївська область, Вознесенський район